Паппул — мужское имя. Известные носители:
 Паппул I — епископ Женевы (середина VI века)
 Паппул II — епископ Женевы (середина VII века)

См. также